Copacabana, dzielnica Rio de Janeiro
 Copacabana Palace, hotel w Rio de Janeiro
 Copacabana, miasto w Boliwii
 Copacabana, miasto w Kolumbii
 Copacabana, piosenka
 Pieter Lenie Station zw. Copacabana, amerykańska letnia stacja antarktyczna